Büste steht für:

 die Büste, ein auf das Brustbild oder den Kopf beschränktes plastisches Bildnis einer Person
 davon abgeleitet: weibliche Brust, besonders in der Zusammensetzung Büstenhalter
 Büste (Bismark), Ortsteil der Gemeinde Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 vom Ort abgeleitet: alte Bezeichnung für Deren von Beust (Adelsgeschlecht)